Окенга́н, Окенґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 85 км на захід від Лілля, 80 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Окенган на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Окенган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале